Lozier peut faire référence à :

 Lozier, une ville fantôme, du comté de Woodbury en Iowa, aux États-Unis.
Lozier, constructeur automobile américain du début du .

Patronyme :

, médecin américain.
Clemence Sophia Harned Lozier (1813-1888), femme médecin américaine.
Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier, navigateur et explorateur français.
Jennie de la Montagnie Lozier (1841-1915), femme médecin et féministe américaine.